Тираннотитан () — монотипический род двуногих хищных динозавров из семейства кархародонтозаврид, включающий единственный вид — Tyrannotitan chubutensis. Жил во время нижнего мела на территории современной Аргентины. Филогенетически этот род тесно связан с такими гигантскими хищниками как Carcharodontosaurus, Mapusaurus и Giganotosaurus.

T. chubutensis впервые был описан палеонтологами Фернандо Новасом, Сильвиной де Валаис, Пэтом Викерз-Ричем и Тимом Ричем в 2005 году. Его окаменелости были найдены на территории фермы Ла Хуанита (La Juanita Farm), в 28 км к северо-востоку от города Пасо-де-Индьос, провинция Чубут, Аргентина. Предполагается, что породы, в которых были найдены окаменелости, сформировались 121—112,2 млн лет назад.

Описание 

Голотип MPEF-PV 1156 включает частично сохранившиеся зубные кости, зубы, с 3-го по 8-й спинные позвонки, первые хвостовые позвонки, рёбра, фрагментарный скапулокоракоид, плечевую и локтевую кость, частично сохранившуюся подвздошную кость, бедренную и малоберцовую кости, и остатки 2-й метатарсалии (плюсневой кости).

Дополнительный экземпляр MPEF-PV 1157 включает скуловую кость, правую зубную кость, атлант, 9-й шейный позвонок, 7-й, 10-й, 13-й спинные позвонки, пять крестцовых позвонков, разнообразные дистальные хвостовые позвонки, рёбра, правую бедренную кость, фрагментарную левую 2-ю метатарсалию, а также фаланги задних конечностей: 2-ю от первого пальца, 2-ю от второго и 3-ю от третьего.

Общая длина животного оценивается в 12,2 –13 метров, а масса — около 5-7 тонн.

Филогения 
Кладограмма согласно Novas et al., 2013:

Кладограмма 2022 года по Canale et al.:

Примечания 

Кархародонтозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии, описанные в 2005 году